Les hiéroglyphes (du grec: gravures sacrées) constituent un type d’écriture figurative utilisé par plusieurs peuples :
 Écriture hiéroglyphique égyptienne ;
 Hiéroglyphe linéaire, une version simplifiée des hiéroglyphes égyptiens ;
 Hiéroglyphe hiératique, 
 Hiéroglyphes hittites, pour écrire un dialecte du Louvite en -2000, en Anatolie ;
 Hiéroglyphes minoens, en Crète, vers -2000
 Hiéroglyphes mayas, dans l'actuel Mexique ;
 Hiéroglyphes micmacs dans le sud-est de l'actuel Canada ;
 Hiéroglyphes ojibwés, au Québec et en Ontario;
 Hiéroglyphes olmèques au Mexique.

Entomologie : L'Hiéroglyphe est le nom vernaculaire d'un papillon de nuit.